Fahrgasse ist
 der Name einer Straße in Frankfurt am Main, siehe Fahrgasse
 ein Fahrweg innerhalb eines Parkplatzes zum Erreichen und Verlassen eines Abstellstandes
 ein Fahrweg innerhalb eines Ackers um Pflegemaßnahmen wie Düngung und Pflanzenschutz durchzuführen, siehe        Fahrgasse (Landwirtschaft)